Mats Arvidsson och liknande namn kan avse:

 Matts Arvidsson (född 1938), svensk orgelbyggare
 Mats Arvidsson (kulturjournalist) (1944–2022), svensk kulturjournalist
  (född 1958), svensk fotbollsspelare